Variant Steinitz és el nom que reben diverses obertures d'escacs adoptades, investigades, o promocionades, per Wilhelm Steinitz, el primer Campió del món d'escacs reconegut oficialment.

Seqüències de moviments 
 Variant Steinitz de la defensa Caro-Kann: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 (també anomenada variant Nimzowitsch o variant Smislov)
 Variant Steinitz de la defensa francesa: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5
 Variant Steinitz de la defensa Petrov: 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4
 Variant Steinitz de l'obertura Ponziani: 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.c3 d5 4.Da4 f6
 Defensa Steinitz de l'obertura Ruy López: 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 d6 (vegeu Obertura Ruy López#Defensa Steinitz)
 Variant Steinitz de l'obertura escocesa: 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Dh4!?
 Variant Steinitz de la defensa dels dos cavalls: 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.Cg5 d5 5.exd5 Ca5 6.Ab5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Aa4 h6 9.Ch3

Diagrames 

{{Diagrama d'escacs petit
| tleft
|
 |rd|nd|bd|qd|kd|bd| |rd
 |pd|pd|pd| | |pd|pd|pd
 | | | | |pd|nd| | 
 | | | |pd|pl| | | 
 | | | |pl| | | | 
 | | |nl| | | | | 
 |pl|pl|pl| | |pl|pl|pl
 |rl| |bl|ql|kl|bl|nl|rl
| Variant Steinitz a la defensa francesa}}

Bibliografia 
 Barden, Leonard (1963). The Ruy Lopez • Winning Chess with 1 P-K4. Pergamon Press. . 
 Botterill, G. S.; Harding, Tim (1977). The Scotch. B.T. Batsford Ltd.
 Harding, Tim; Botterill, G. S. (1977). The Italian Game. B.T. Batsford Ltd. .
 Hooper, David; Whyld, Kenneth (1996) [First pub. 1992]. The Oxford Companion to Chess (2nd ed.). Oxford University Press. .

Steinitz